Mahatsinjo (Maevatanana)
 Mahatsinjo (Vondrozo)
 Mahatsinjo Est